Piller bezeichnet:

 Piller (Gemeinde Fließ), Ortsteil von Fließ in Tirol
 Pillerhöhe, Gebirgspass in Tirol
 Piller (Unternehmen) deutscher Hersteller von Energiesystemen
 umgangssprachlich ein Synonym für Penis

Piller ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Piller (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Anton Piller (1878–1954), deutscher Firmengründer Piller (Unternehmen)
 Christian Piller (* 1968), deutscher Handballspieler und -trainer
 Cornelia Schroeder-Piller (* 1960), deutsche Politikerin (CDU), Hamburger Bezirksamtsleiterin
 Damien Piller (* 1957), Schweizer Unternehmer und Politiker (CVP)
 Eddie Piller (* 1962), britischer DJ, Radioshow-Moderator und Plattenlabel-Gründer
 Ernst Piller (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Frank Piller (* 1969), deutscher Wirtschaftsprofessor
 Gudrun Piller (* 1968), Schweizer Historikerin
 Gunther Piller (* 1963), deutscher Physiker, Hochschullehrer und Präsident der Hochschule Ludwigshafen/Rhein
 György Piller (1899–1960), ungarischer Fechter
 Ingrid Piller (* 1967), deutsche Soziolinguistin
 Joseph Piller (1890–1954), Schweizer Rechtswissenschaftler, Politiker und Richter am Bundesgericht
 Kurt Piller (* 1959), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Kyle R. Piller (2001 promoviert), US-amerikanischer Fischkundler
 Licia Piller Hoffer (* 1974), italienische Bogenbiathletin
 Marina Piller (* 1984), italienische Skilangläuferin
 Matthias Piller (1733–1788), österreichischer Jesuit und Naturforscher
 Michael Piller (1948–2005), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Otto Piller (* 1942), Schweizer Beamter und Politiker
 Peter Piller (* 1968), deutscher Künstler
 Pietro Piller Cottrer (* 1974), italienischer Skilangläufer
 Piotr Piller (1801–1874), galizischer Buchdrucker und Verleger
 Renate Piller, österreichische Kauffrau und Lebensgefährtin des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß
 Robert Piller (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Shawn Piller, US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Regisseur
 Valérie Piller Carrard (* 1978), Schweizer Politikerin (SP)
 Vera Piller (1949–1983), deutsch-Schweizer Schriftstellerin
 Werner Piller (* 1951), österreichischer Mikropaläontologe
 Wolfgang Piller (* 1945), deutscher Manager und politischer Beamter

Siehe auch:
 Biller